Riesman ist der Familienname folgender Personen:
 David Riesman (1909–2002), US-amerikanischer Soziologe und Erziehungswissenschaftler
 Michael Riesman, US-amerikanischer Dirigent und Komponist